Улица То́рня ( — Башенная улица) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Торня — улица в Риге.
 Улица Торня — улица в Алуксне.
 Улица Торня — улица в Вентспилсе.
 Улица Торня — улица в Екабпилсе.
 Улица Торня — улица в Кегумсе.
 Улица Торня — улица в Кулдиге.
 Улица Торня — улица в Резекне.
 Улица Торня — улица в Цесисе.